Kat (dier) (huiskat), een huisdier
 Katachtigen (Felidae), de familie waaronder de huiskat valt
 Kat (constructie), een middeleeuwse constructie voor bescherming bij het belegeren van een doelwit
 Kat (tuinbouwvoertuig), een trekker met laadbak
 Kat (vesting), een vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut.
 Qat of Kat, een drug
 Katje, een bloeiwijze
 KickassTorrents, afgekort KAT

Zie ook 
 De Kat (doorverwijspagina)